Blaise Kouassi (Abidjan, 2 de fevereiro de 1975) é um ex-futebolista profissional da Costa do Marfim, atuava como defensor.

Carreira 
Kouassi integrou o elenco da Seleção Marfinense de Futebol, na Copa do Mundo de 2006.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1974
Naturais de Abidjã
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas do ASEC Mimosas
Futebolistas do En Avant de Guingamp
Futebolistas da Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club
Futebolistas do Angers Sporting Club de l'Ouest
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006